Moroka Swallows Football Club — clube de futebol sul-africano
Tokyo Yakult Swallows — clube de beisebol japonês
Swallow (EP) — da banda alemã Flowing Tears

Desambiguações de esportes
Desambiguações de música